Willer – miejscowość we Francji
 Willer – (wł. Willer Souza Oliveira) – brazylijski piłkarz

Zobacz też:
 Wiler